Zvorykine (masculin ; ) ou Zvorykina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique français) :
 Boris Zvorykine (1872-vers 1945), peintre, illustrateur russe, émigré en France
 Vladimir Zvorykine (1888-1982), physicien et ingénieur d'origine russe, naturalisé américain

Patronyme russe